Wooster kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wooster (Arkansas)
Wooster (Ohio)